Мать может означать:
 Мать — женщина по отношению к своим детям.
 Богиня-мать, Мать-Земля, Мать мира — в мифологии разных народов прародительница всего сущего.
 Богоматерь — в христианстве земная мать Иисуса Христа.
 «Мать» — жаргонное название материнской платы компьютера.

Родина-мать

Мать-героиня

Художественные произведения 
 «Мать» — роман Максима Горького.
 «Мать» — опера Валерия Желобинского по роману Горького.
 «Мать» — опера Тихона Хренникова по роману Горького.
 «Мать» — пьеса Карела Чапека
 
 «Мария, мать Иисуса» — американский художественный фильм 1999 года.

Составные названия 
 
 Мать Тереза
 Мать Мария

См. также 
 Матушка (однофамильцы)